Nord – uno dei punti cardinali

Cinema
 Nord – film del 1991 diretto da Xavier Beauvois e Bulle Ogier
 Nord – film del 2009 diretto da Rune Denstad Langlo

Editoria
 Editrice Nord – casa editrice italiana
 Nord – romanzo del 1960 di Louis-Ferdinand Céline, il secondo della cosiddetta Trilogia del Nord

Geografia
 Nord – stato federato del Sudan
 Nord – dipartimento della Francia
 Nord – regione statistica del Portogallo
 Nord – base militare della Groenlandia
 Nord – villaggio della California (Stati Uniti d'America)

Musica
 Nord – gruppo musicale giapponese
 Nord – album degli Year of No Light del 2006
 Nord – album di Alfa del 2021

Altro
 Kathleen Nord – nuotatrice tedesca
 Nord – Nome di battaglia del partigiano Piero Balbo
 Nord – serie di tastiere musicali elettroniche prodotte da Clavia

Pagine correlate
 Regione Settentrionale
 Provincia Settentrionale